Александр Иванович Зырянов: Зырянов, Александр Иванович (род. 1966) — российский учёный-географ.
 Зырянов, Александр Иванович (полковник) (1952—2020) — полковник милиции, первый командир СОБР ГУОП МВД РФ.